Osieki ist ein Name polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Osieki (Gołdap) (Ostkehmen, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Osieki (Borzytuchom) (Wusseken, Kreis Bütow, Pommern)
 Osieki (Kępice) (Wusseken, Kreis Schlawe, Pommern)
 Osieki Lęborskie (Ossecken, Kreis Lauenburg, Pommern)
 Osieki Słupskie (Wusseken, Kreis Stolp, Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Osieki (Sianów) (Wusseken, Kreis Köslin, Pommern)